

Cinema e televisione 
 Boots – film muto del 1919 diretto da Elmer Clifton
 Boots – film del 1953 diretto da Ed Wood
 Boots – film televisivo del 2013 diretto da John Burr, Neale Hemrajani e Drue Metz

Musica 
 Boots – musicista e produttore discografico statunitense
 Boots – album di Nancy Sinatra del 1966
 Boots – album di Noe Venable del 2002
 Boots – EP dei KMFDM del 2002
 Boots – singolo dei The Killers del 2010

Altro 
 Boots UK – azienda farmaceutica britannica
 Boots – poesia di Rudyard Kipling

Pagine correlate 
 Boot (disambigua)